Kockázati tényező 1995-ös hongkongi akciófilm
 Kockázati tényező rizikófaktor